Una pel·lícula és una capa molt fina, sòlida o líquida, que cobreix algun objecte o que es forma a la superfície d'un líquid.
 Pel·lícula, sinònim de film o obra cinematogràfica
 Pel·lícula fotogràfica
 Pel·lícula de cel·luloide